East Aberdeen ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Aberdeen (Mississippi), im Monroe County
 East Aberdeen (Washington), im Grays Harbor County